Сарагоса () може да се односи на:

Шпанија
Сарагоса је град у Шпанији
Сарагоса је провинција у Шпанији
Реал Сарагоса фудбалски клуб из Шпаније

Колумбија
Сарагоса је департман у Колумбији

Салвадор
Сарагоса је град у Салвадору

Филипини
Сарагоса је град на Филипинима

Гватемала
Сарагоса је град у Гватемали

Мексико
Сарагоса је град у јужном Мексику
Сарагоса је град у северном Мексику